Bare je lahko:
 Bare Kraljske (Črna gora)
 Bare Šumanovića (Črna gora)
 Bare, Despotovac (Srbija)
 Bare, Knić (Srbija)
 Bare, Kraljevo (Srbija)
 Bare, Novi Pazar (Srbija)
 Bare, Požarevac (Srbija)
 Bare, Prijepolje (Srbija)
 Bare, Rekovac (Srbija)
 Bare, Sjenica (Srbija)
 Bare, Centralnobosanski kanton (Bosna in Hercegovina)
 Bare, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Bare, Jajce (Bosna in Hercegovina)
 Bare, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Bare, Kolašin (Črna gora)
 Bare, Nikšić (Črna gora)
 Bare, Šavnik (Črna gora)